Тип 89 может относиться к:
 Тип 89 — японское морское зенитное орудие времён Второй Мировой войны;
 Тип 89 — японский средний танк 1930-х годов;
 Тип 89 — автомат Сил самообороны Японии;
 Тип 89 — японский 50-мм миномёт времён Второй мировой войны, разработан в 1929 году;
 Тип 89 — японский 7,7-мм пулемёт времён Второй мировой войны;
 Тип 89 — современная японская боевая машина пехоты;
 Тип 89 — китайская реактивная система залпового огня, разработанная на основе БМ-21 «Град».
 Тип 89 — китайская противотанковая САУ, оснащённая 120-мм гладкоствольной пушкой
 Тип 89 — китайский бронетранспортёр, современное название ZSD-89, заводское обозначение — YW534
 Тип 89 — китайская буксируемая гаубица.
 QJZ-89 — китайский крупнокалиберный пулемёт.